Starman est le titre d'un film de science-fiction réalisé par John Carpenter en 1984.
 Starman est une série télévisée américaine de 1986.
 Starman est une chanson de David Bowie tirée de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, sorti en 1972.
 Starman est le nom donné par SpaceX au pilote-mannequin installé à bord de la Tesla Roadster utilisée comme charge utile lors du vol inaugural de la fusée Falcon Heavy.

 Starman est le nom de plusieurs personnages de comics publiés par DC Comics :
 Starman I, Ted Knight, le personnage de l'âge d'or des comics ;
 Starman VII, Jack Knight, fils du premier Starman, un personnage des années 1990.

Homonymie de titre